Castlereagh ist die Bezeichnung für:

 den ehemaligen nordirischen District Castlereagh bei Belfast
 den anglo-irischen Politiker Robert Stewart, Viscount Castlereagh (1769–1822)
 die australische Gemeinde Castlereagh, ein Vorort von Sydney
 beide Castlereagh River, Flüsse in Australien
 den Castlereagh Highway in New South Wales

Daneben existiert auch eine Gemeinde in der Republik Irland mit der Schreibung Castlerea